Суперкубок Болгарії з футболу 2018 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 липня між чемпіоном Болгарії Лудогорцем та володарем кубку Болгарії клубом Славія (Софія).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2018
Болгарія
2018 у болгарському спорті